Desa Sumberbendo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberbendo (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 112,34), Jawa Timur, 
 Desa Sumberbendo (administrativ by i Indonesien, lat -7,78, long 113,14), Jawa Timur, 
 Desa Sumberbendo (administrativ by i Indonesien, lat -7,78, long 112,17), Jawa Timur, 
 Desa Sumberbendo (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 111,75), Jawa Timur, 
 Desa Sumberbendo (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 111,86), Jawa Timur, 
 Desa Sumberbendo (administrativ by i Indonesien, lat -8,23, long 112,01), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar